Алапа́евск — город в Свердловской области России. Административный центр муниципального образования город Алапаевск со статусом городского округа. С точки зрения административно-территориального деления, является городом областного подчинения.

Является местом расположения органов местного самоуправления муниципального образования Алапаевского, в состав которого не входит. Официально центром муниципального образования объявлен посёлок городского типа Верхняя Синячиха.

Берёт своё начало с деревни Алапаихи, основанной в 1639 году на берегу одноимённой реки, вблизи её устья при впадении в реку Нейву. В 1781 году по указу императрицы Екатерины II Алапаевск получил статус города, став центром Алапаевского уезда Пермской губернии. В 1783 году город получил свой первый герб.

География 
Расположен на восточном склоне Среднего Урала, на реке Нейве (бассейн Оби), при впадении в неё реки Алапаихи, в центре Свердловской области, в 146 км к северо-востоку от областного центра города Екатеринбурга, в 1847 км от столицы России города Москвы и 2483 км от города Санкт-Петербурга. Является узлом железных дорог Нижний Тагил — Алапаевск, Челябинск — Каменск-Уральский — Артёмовский — Алапаевск — Серов, является узлом автомобильных дорог регионального значения 65К-3504000 Екатеринбург — Реж — Алапаевск, 65К-5501000 Нижняя Салда — Алапаевск

Климат близок к умеренно холодному, со значительным количеством осадков в течение года, даже в сухие месяца. Средняя температура воздуха: +1.9 °C. Среднегодовая норма осадков: 496 мм.

Самый сухой месяц: март, с 15 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, в среднем 89 мм.

Июль является самым тёплым месяцем года, температура в среднем +18.7 °C. Январь имеет самую низкую среднюю температуру года: −15.6 °C.

История 
Первое упоминание о поселении на реке Алапаихе в 1639 году связано с верхотурским боярским сыном Андреем Миропольцевым. В 1696 году в окрестностях Алапаихи на реке Нейве была обнаружена железная руда. В 1702 году на реке Алапаихе начато строительство казённого железоделательного завода. С этого момента деревня Алапаиха стала заводским посёлком.

В 1781 году был образован Алапаевский уезд, центром которого стал Алапаевск, получивший дарованный Екатериной Великой статус города. В 1783 году был утверждён первый герб города. 12 декабря 1796 года в ходе нового разделения России на губернии, Алапаевский уезд был ликвидирован, город Алапаевск получил статус заштатного города Пермской губернии.

9 сентября 1941 года решением Свердловского облисполкома РСФСР Алапаевск получил статус города областного подчинения.

1 февраля 1963 года Алапаевский городской совет депутатов трудящихся передан в подчинение Свердловскому областному (промышленному) совету депутатов трудящихся, после упразднения деления на промышленные и сельские органы власти вернулся в подчинение Свердловского областного совета депутатов трудящихся.

Алапаевские мученики 

С 20 мая 1918 года в Алапаевске в Напольной школе содержались, а в ночь с 17 на 18 июля были убиты члены императорской семьи Романовых: великий князь Сергей Михайлович, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, князья императорской крови Константин Константинович, Иоанн Константинович, Игорь Константинович, князь Владимир Палей, Фёдор Ремез, управляющий делами великого князя Сергея Михайловича и Варвара (Яковлева), келейница Елизаветы Фёдоровны.

В 18 км от города Алапаевска, на руднике Нижняя Селимская они были сброшены в шахту и закиданы гранатами. В 1995 году на этом месте был учреждён мужской монастырь во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Исторические названия улиц 
С приходом к власти большевиков в Алапаевске была переименована большая часть дореволюционных названий улиц.

Население

Достопримечательности

Алапаевский металлургический завод 

Сегодня в центре Алапаевска сохранились руины старого металлургического центра. Это полуразрушенное здание молотового цеха, построенного предположительно в 1704 году, что делает здание цеха старейшим на Среднем Урале каменным строением.

Музеи 

На Алапаевском заводе работал И. Е. Сафонов, изобретатель первой в России гидротурбины. В его доме по адресу ул. Розы Люксембург, 30 располагается Алапаевский краеведческий музей. Здание было отреставрировано в 2018 году.

В начале XX века Алапаевск вошёл в историю как город, где 8 марта 1905 года был создан первый в России совет рабочих депутатов. До наших дней сохранилось здание по адресу ул. Ленина, 18, связанное с деятельностью этой организации.

В Алапаевске часть своего детства провёл П. И. Чайковский. Исследователи связывают многие произведения композитора с влиянием алапаевского периода его жизни. В доме, где жили Чайковские, создан музей детства композитора (ул. Ленина, 30). Во второй части музея собрана коллекция музыкальных инструментов (три зала).

Храмы 

Старинный Свято-Троицкий собор (ул. Чайковского, 19) —  на Среднем Урале каменный храм. Был построен в 1702 году на средства прихожан. Он был перестроен в первой половине XIX века. К празднованию своего 300-летия собор был реставрирован на средства прихожан. Помощь в организации реставрации оказал . Рядом с храмом расположена Соборная площадь, на которую выходит Господский дом.

Екатерининская церковь находится по адресу ул. Перминова, 1. Храм действовал на протяжении всего XX века.

До революции в Алапаевске находился каменный православный собор Александра Невского, разрушенный в советские годы. Сейчас на его месте находится площадь Революции. В 2021 году начаты работы по строительству храма Александра Невского в непосредственной близости от его исторического местоположения.

Транспорт

Железнодорожный транспорт 
Станция Алапаевск — железнодорожный узел направлений в Нижний Тагил, Серов и Каменск-Уральский. Пригородными поездами связан с Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Серовом, Сосьвой и Артёмовским. Ранее, до 2010 года существовало пассажирское сообщение по маршруту Екатеринбург — Алапаевск — Серов. Линии на всех направлениях однопутные. На Нижний Тагил и Каменск-Уральский пути электрифицированные, в направлении на Серов действует тепловозная тяга. Помимо пригородных поездов, между Алапаевском и Нижним Тагилом курсирует рельсовый автобус.

Алапаевская узкоколейная железная дорога 

Алапаевская узкоколейная железная дорога (АУЖД) — одна из крупнейших узкоколейных железных дорог с колеёй 750 мм на территории России, бывшего СССР и всего мира. В Алапаевске находятся депо, обслуживающее подвижной состав узкоколейки и пассажирская станция Алапаевск-2. На территории депо АУЖД открыт музей железной дороги.

Автотранспорт 
Работает городское и пригородное автобусное сообщение. Есть небольшой автовокзал. До города Алапаевска можно добраться на междугородном автобусе из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и окрестных городов. На городских маршрутах ходят автобусы малой вместимости.

Маршруты городского автобусного сообщения:
 № 1 Центральная городская больница — Рабочий городок;
 № 2 Центральная городская больница — посёлок Западный;
 № 3 Центральная городская больница — ул. Пионеров — Нейво-Алапаиха;
 № 4 Сангородок — ул. Мужества;
 № 6 Центральная городская больница — площадь Победы — Рабочий городок;
 № 7 Центральная городская больница — район завода «Стройдормаш» — район Станкозавода — Центральная городская больница;
 № 8 Центральная городская больница — район Станкозавода — район завода «Стройдормаш» — Центральная городская больница;
 № 9 Центральная городская больница — Сангородок — Автостанция

Экология 
По результатам наблюдений в 2018 году показатель загрязнения атмосферного воздуха превышал допустимые нормы, но не являлся критическим для населения.

Объём водопользования МУП «Алапаевский водоканал» на 2018 год составил 1,97 млн кубометров. В этом же году в Алапаевске наблюдалось превышение среднеобластного значения процента неудовлетворительных проб в распределительной сети по микробиологическим показателям.

Угрозу обеспечению экологической безопасности Алапаевска представляют загрязнение и захламление территорий лесов, пойм рек и обочин дорог несанкционированными свалками

Образование 

Школы
 Средняя общеобразовательная школа № 1;
 Средняя общеобразовательная школа № 2;
 Отделение начальной школы № 4 (бывшая школа № 3);
 Средняя общеобразовательная школа № 4;
 Средняя общеобразовательная школа № 5;
 Начальная школа средней общеобразовательной школы № 5;
 Средняя общеобразовательная школа № 10;
 Средняя общеобразовательная школа № 12;
 Начальная школа, филиал средней общеобразовательной школы № 12;
 Средняя общеобразовательная школа № 15;
 Вечерняя общеобразовательная школа;
 Детская школа искусств имени П. И. Чайковского;
 Художественное отделение детской школы искусств;
 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
 ГКОУ СО "Детский дом «Созвездие».

Учебные заведения
 Алапаевский индустриальный техникум;
 Алапаевский профессионально-педагогический колледж;
 Алапаевский многопрофильный техникум;
 Алапаевский центр медицинского образования Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»;
 Алапаевский филиал Уральского промышленно-экономического техникума;
 Алапаевский филиал Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина.

Средства массовой информации

Печатные издания 
 «Алапаевская газета»;
 «Алапаевская искра»;

Телевидение 
Эфирное аналоговое телевидение полностью прекратило вещание 1 сентября 2019 года. Эфирное цифровое телевидение DVB-T2 транслируется на 31 и 56 дециметровых телеканалах (20 телеканалов и 3 радиостанции). DVB-T прекратило вещание в городе 1 февраля 2015 года. Работает кабельное телевидение (44 телеканала). Три провайдера предоставляют услуги IPTV.

Радиостанции

Интернет 
Главными поставщиками интернет-услуг являются компании:
 «Ростелеком-Урал»,
 «ТТК-Урал»,
 «К-Телеком»,
 «Интерком».

Галерея

Ссылки 

 
 Алапаевск на портале uraloved.ru
 Алапаевск на портале nashural.ru
 Старые карты Алапаевского уезда

Примечания 

Алапаевск
Города Свердловской области
Населённые пункты муниципального образования город Алапаевск
Населённые пункты, основанные в 1639 году